Гранд-Рів'єр — муніципалітет у Франції.
 Гранд-Рів'єр — річка на острові Маврикій.